Alajuela steht für
Alajuela, Hauptstadt der Provinz Alajuela in Costa Rica
Provinz Alajuela, Provinz in Costa Rica
Alajuela (Kanton), Kanton in der Provinz Alajuela in Costa Rica
Bistum Alajuela, römisch-katholisches Bistum in Costa Rica
Alajuelasee, Panama